Carasso steht für:
 Carasso, Ortsteil der Gemeinde Bellinzona, Kanton Tessin, Schweiz
 Monte Carasso, Ortsteil der Gemeinde Bellinzona, Kanton Tessin, Schweiz
 Prato Carasso, Stadtteil von Bellinzona

Carasso ist der Name von Personen:
 Emmanuel Carasso (1862–1934), türkischer Rechtsanwalt und Politiker
 Isaac Carasso (1874–1939), Neffe von Emmanuel Carasso, Gründer der Firma Danone
 Daniel Carasso (1905–2009), Sohn von Isaac  Carasso, Gründer von Dannon (Danone in den Vereinigten Staaten)

Carasso ist dieAbkürzung für:
 Car-as-a-Sensor-Service